Біруїнца — місто у Молдові.
 Біруїнца — сорт винограду.